Världsmästerskapet i rugby 2011 avgjordes mellan 9 september och 23 oktober 2011 i Nya Zeeland. Finalen spelades den 23 oktober 2011 på Eden Park, Auckland och vanns av Nya Zeeland med 8-7 mot Frankrike.

Nya Zeeland utsågs till arrangör av International Rugby Board vid ett möte i Dublin 17 november 2005. I omröstningen besegrades Japan och Sydafrika. Världsmästerskapet var det största sportevenemang som någonsin har hållits i Nya Zeeland.

Deltagande lag
Tjugo lag deltog i turneringen. De bästa placerade lagen från världsmästerskapet i rugby 2007 var direktkvalificerade. Dessa lag var Nya Zeeland, Sydafrika, England, Argentina, Australien, Fiji, Frankrike, Irland, Italien, Skottland, Tonga och Wales. 

Georgien, Japan, Kanada, Namibia, Rumänien, Ryssland, Samoa och USA kvalificerade sig via kvalspel.

Ryssland var det enda laget som gjorde VM-debut.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser

2011 i Nya Zeeland
Rugby
Rugby
Internationella sportevenemang i Nya Zeeland
Sportevenemang i Auckland
Sportevenemang i Christchurch
Sportevenemang i Wellington
Sport i Dunedin
Auckland under 2000-talet
Christchurch under 2000-talet
Wellington under 2000-talet